Вольфганг Клемент — німецький політик, міністр економіки та праці у другому уряді Герхарда Шредера з 2002 по 2005
 Гад Фредерік Клемент — данський художник
 Джемейн Клемент — новозеландський музикант, учасник гурту Flight of the Conchords
 Керрон Клемент — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон
 Кнут Клемент — німецький філолог та етнограф
 Стеф Клемент — нідерландський шосейний велогонщик
 Клемент Федір Дмитрович — радянський фізик, ректор Тартуського університету, Герой Соціалістичної Праці
 Якоб Клемент — нідерландський сердньовічний композитор
 Клемент (узурпатор) — раб Агріппи Постума, самозванець
 Філіпп Клемент — бельгійський футболіст і тренер